Anuar ist der Familienname folgender Personen:

 Azroy Anuar (* 1999), malaysischer Motorradrennfahrer
 Shawal Anuar (* 1991), singapurischer Fußballspieler